La Kypello Kyprou 1966-1967 fu la 25ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo secondo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono sedici, ovvero le dodici di A' Katīgoria 1966-1967 e le prime due di ciascuno dei due gironi di B' Katīgoria 1966-1967 (il torneo cominciò a campionati finiti). Erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. Le squadre di casa furono decise per sorteggio La finale fu giocata allo Stadio GSP di Nicosia il 2 luglio 1967.

Risultati

Ottavi di finale
Gare disputate il 10 giugno 1967.

Replay degli ottavi
Gare disputate il 10 giugno 1967.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1967-1968

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1966-1967
 B' Katīgoria 1966-1967

Collegamenti esterni

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966-67